Oorschelp
 Pinna (geslacht) - geslacht van weekdieren
 Pinna (cognomen) - cognomen in de gens Caecilia
 Pinna (plant) - onderdeel van een plant